Касым Султан (1755/65-1840), младший сын калмыцкой жены Абылай-хана, отец Кенесары-хана. Когда Абылай-хан хотел перед смертью собрать народ и выбрать следующего хана, народ поставил его старшего сына Вали ханом в Ак-Кызе. Тогда Абылай хан очень жалел, что народ не выбрал Касыма, так как был уверен, что Касым будет очень стойким и справедливым ханом, который будет сильным для своего народа. Касым Султан и его дети Сардар, Эсенгельди, Агитай, Бопий, Кошек, Кенесары, Наурызбай почти 20 лет воевали против Российской империи. Два сына, которые помогали ему, Султан Сарджан и Кене-хан были его главными командирами. Сначала Касым-султан потребовал, чтобы русское правительство избрало Губайдоллу, старшего сына Вали-хана, законным наследником Среднесотенного престола. Он был убит в 1840 году правителями Коканского ханства.   Династия Абылай-хана Судьи